Алексей Кобилев:
 Кобилев, Алексей Геннадьевич (род. 1959) — российский экономист, общественный деятель, профессор, доктор технических наук.
 Кобилев, Алексей Григорьевич (1906—1980) — учёный-геолог, профессор, директор геологической службы 1-го ранга.